Лас Куевас има више значења:

 Лас Куевас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куевас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куевас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куевас (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевас, Кањон де лас Куевас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевас (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Куевас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Сан Луис дел Кордеро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас, Лас Куевитас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куевас (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куевас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Куевас, Баранка де лас Флорес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Куевас, Куевитас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Куевас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Куевас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Куевас (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Куевас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас, Лос Лаурелес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевас (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевас (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевас (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куевас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куевас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куевас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Куевас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Куевас (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Куевас (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Куевас (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Куевас (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Куевас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Куевас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куевас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куевас (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Куевас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Куевас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевас (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевас, Лас Куатас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевас (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику